Madeleine Lamberet (1908-1999), artiste française ;
 Renée Lamberet (1901-1980), militante anarchiste et historienne du mouvement libertaire.

Autres
 Lamberet est un fabricant de véhicules frigorifiques.